Bachschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Bachschmid, deutscher NSDAP-Gauleiter
 Christiane Bachschmidt (* 1958), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Fritz Bachschmidt (1928–1992), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Bachschmid